La Baltic League 2008 fu la seconda edizione del torneo che vedeva impegnate squadre lituane, estoni e lettoni.

La competizione venne vinta dai lituani del FBK Kaunas che sconfissero in finale i lettoni dello Skonto Rīga.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione

Tabellone

Quarti di finale 

FK Rīga qualificato

 qualificato

FBK Kaunas qualificato

 qualificato

Semifinali 

 qualificato

FBK Kaunas qualificato

Finale

Marcatori

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2008
2008